Scarone puede hacer referencia a:

Arturo Scarone, escritor uruguayo.
Carlos Scarone, futbolista uruguayo, hermano mayor de Héctor Scarone.
Germán Scarone, baloncestista ítalo-argentino. 
Héctor Scarone, futbolista uruguayo, hermano menor de Carlos Scarone.
Roberto Scarone, futbolista y entrenador uruguayo.